Имшенецкий — русская фамилия; имеет женскую форму Имшенецкая.

Известные носители 
 
 Имшенецкий, Василий Григорьевич (1832—1892) — русский математик и механик.
 Имшенецкий, Вячеслав Андреевич (1939—2009) — русский советский, российский прозаик, детский писатель, сценарист.
 Имшенецкий, Михаил Григорьевич (1828 — после 1886) — русский общественный деятель.
 Имшенецкий, Яков Кондратьевич (1858—1938) — депутат Государственной думы Российской империи I созыва.

 Имшенецкая, Анна Николаевна (1887 — не ранее 1930) — русский педагог и методист.
 Имшенецкая, Маргарита Викторовна (1883—1972) — русская писательница.

Примечания